Мужчины не плачут:
 «Мужчины не плачут» — советская комедия 1969 года снятая на киностудии «Таллинфильм» режиссёром Сулевом Ныммиком
 «Мужчины не плачут» — российский детективный телесериал 2004-2005 годов, режиссёр Сергей Бобров
 «Мужчины не плачут» — седьмой студийный альбом группы Ляпис Трубецкой (2006 год)